{{Ficha de noble
|nombre = Catalina de Kent
|título = Duquesa de Kent
|imagen = Katharine, Duchess of Kent.JPG
|tamaño de imagen =300px 
|epígrafe = La duquesa de Kent en el año 2013
|nombre completo = Katharine Lucy Mary Worsley
|tratamiento = Alteza Real
|otros títulos = *Condesa de Saint Andrews
Baronesa Downpatrick
|reinado = 
|sucesor = 
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Hovingham Hall, Yorkshire,Inglaterra,  
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = 
|religión = Catolicismo (Prev. anglicanismo)
|lugar de entierro = 
|casa real = Windsor(por matrimonio)Worsley(por nacimiento)
|padre = William Arthington Worsley
|madre = Joyce Morgan Brunner
|consorte =     
|descendencia = 
 George Windsor, conde de St. Andrews
 Lady Helen Taylor
 Lord Nicholas Windsor
|escudo = Coat of Arms of Katharine, Duchess of Kent.svg
|residencia = Palacio de Kensington
|título0=Duquesa consorte de Kent|predecesor0=Marina|periodo0=Desde el ()|condecoraciones=* Dama de la Gran Cruz de la Real Orden Victoriana|profesión=Profesora de música}}
Catalina, duquesa de Kent (nacida como Katharine Lucy Mary; Inglaterra, 22 de febrero de 1933; antes Worsley), es la actual duquesa de Kent desde 1961, por su matrimonio con el príncipe y duque Eduardo, nieto del difunto rey Jorge V del Reino Unido. Fue condesa de Saint Andrews y baronesa de Downpatrick desde su matrimonio, en 1961, hasta 1962 (año el cual nació su hijo primogénito). Por matrimonio es también miembro de la familia real británica al igual que de la Casa Real de Windsor. Recibe también por matrimonio el tratamiento de Alteza Real desde 1961.

La duquesa de Kent fue centro de atención por su conversión al catolicismo en 1994, primer miembro de alto rango de la Familia Real británica en convertirse públicamente desde la aprobación del Acta de Establecimiento de 1701. La duquesa de Kent está fuertemente ligada al mundo de la música, y ha actuado como miembro de varios coros. Ella también es conocida por ser la presentadora de los trofeos de tenis en Wimbledon - un cargo que heredó de su suegra, la princesa Marina.

La manera cálida e informal de la duquesa ha ganado muchos admiradores. Ella prefiere ser conocida en su vida como Katharine, duquesa de Kent. Sin embargo, su título oficial sigue siendo Su Alteza Real la Duquesa de Kent.

 Primeros años 
Katharine Lucy Mary Worsley nació en Hovingham Hall, Yorkshire, siendo la única hija de William Arthington Worsley, cuarto baronet, y su esposa, Joyce Morgan Brunner, hija de John Brunner, segundo baronet y nieta de John Brunner, primer Baronet, fundador de Brunner Mond, que más tarde se convertiría en ICI (Imperial Chemical Industries). Ella es descendiente de Oliver Cromwell. Worsley fue bautizada en la Iglesia de Todos los Santos, Hovingham el 2 de abril de 1933. Sus padrinos fueron Felix Brunner, tercer baronet (su tío materno), el mayor Digby Lawson, segundo baronet, la señora Arthur Colegate (su tía paterna) y la señora Ronald Fife.

Se educó en la Queen Margaret's School cerca de York y en Runton Hill School en Norfolk. En la escuela aprendió a tocar piano, órgano y violín, instrumentos que toca hasta hoy. Luego trabajó durante algún tiempo en un hogar de niños en York y en una escuela infantil en Londres. Ella no logró ser admitida en la Royal Academy of Music, pero siguió a sus hermanos a Oxford, que se encontraban en la Universidad, estudiando en Miss Hubler's Finishing School, 22 de Merton Street, dedicando gran parte de su tiempo a la música.

 Matrimonio y descendencia 
El 8 de junio de 1961, se casó con el príncipe Eduardo, duque de Kent, hijo mayor del príncipe Jorge, duque de Kent y de la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, en la Catedral de York. Después de su matrimonio fue titulada Su Alteza Real la Duquesa de Kent.El duque y la duquesa de Kent tienen tres hijos:
 George Windsor, conde de St. Andrews (nacido el 26 de junio de 1962).
 Helen Windsor (nacida el 28 de abril de 1964).
 Nicholas Windsor (nacido el 25 de julio de 1970).

La pareja también tuvo un hijo que murió en 1977. Esta pérdida causó a la duquesa una depresión severa, de la que ella ha hablado públicamente.

 Conversión al catolicismo 
La duquesa de Kent fue recibida en la Iglesia católica en 1994. Esta fue una decisión personal, y recibió la aprobación de la Reina. Según explicó en una entrevista a la BBC, "Me encantan las guías, y la Iglesia Católica ofrece esas guías...". 

Aunque el Acta de Establecimiento de 1701 establece que, si un miembro de la Familia Real se casa con una católica, pierde su derecho a sucesión al trono británico. Aunque el acta no habla de un matrimonio con un anglicano que después se haya convertido al catolicismo. Por lo tanto, el duque de Kent no perdió su lugar en la línea de sucesión al trono británico.

Desde entonces, su hijo menor, Lord Nicolás Windsor; su nieto, Eduardo Windsor, Lord Downpatrick; y su nieta, Lady Marina-Carlota Windsor se han convertido al catolicismo. Su hijo mayor, Jorge Windsor, conde de St Andrews, padre de Lord Downpatrick; está casado con Sylvana Tomaselli, condesa de St Andrews, una católica.

 En los últimos años 
El problema de los niños en el All England Club surgió en 1999, cuando a la duquesa de Kent (cuyo esposo, el duque, había sido presidente del club durante treinta años), le fue negado un permiso para que el hijo de un amigo, de 12 años, pudiera ingresar en el Palco Real en Wimbledon. Luego recibió The Daily Telegraph con un artículo en primera plana sobre la "brusca carta" del presidente del club, John Curry, en la que informaba de que los niños no eran bienvenidos en el Palco Real. Ella, a su vez, amenazó con boicotear el Palco Real.

La duquesa de Kent decidió no usar personalmente el estilo de Su Alteza Real en el año 2002 y reducir sus deberes reales. Desde entonces ha sido conocida informalmente como Katharine Kent, aunque su título y estilo oficial sigue siendo Su Alteza Real la duquesa de Kent. A modo de ejemplo, cuando se presentó para otorgar los premios Young Musician of the Year de la BBC en el 2002, pidió a los organizadores que la presentaran como "Katharine, duquesa de Kent".

De acuerdo con la reducción de sus deberes reales, la duquesa asumió el puesto de profesor de música de Wansbeck Primary School en Kingston Upon Hull. En 2005, la duquesa habló en una entrevista a la BBC Radio 3 de su gusto por el rap y la música de la cantante/compositora Dido, cuya canción "Thank You", eligió como una de sus piezas musicales favoritas. 

Informes de la BBC han afirmado que la duquesa sufre de síndrome de fatiga crónica, mientras que el Mail on Sunday informó que sufre de depresión. En 1999, aparentemente se había recuperado de una enfermedad crónica. Cuando fue preguntada por el Daily Mail qué había cambiado, ella respondió, sin entrar en detalles, que había estado sufriendo sin saberlo de enfermedad celíaca. Ella renunció a su papel como jefe de ME Society en el Reino Unido, después de nuevos diagnósticos. Desde entonces ha trabajado enérgicamente en varias organizaciones benéficas y escuelas.

 Obras de caridad 
En el 2004, la duquesa de Kent, junto a Nicholas Robinson (Director, King's College School, Cambridge), lanzaron Future Talent, una organización de música dedicada a la búsqueda de niños.

 Títulos, estilos, honores y armas 

 Títulos y estilos 
 22 de febrero de 1933-8 de junio de 1961: Señorita - Katherine Lucy Mary Worsley 
 8 de junio de 1961 - presente: Su Alteza Real, la duquesa de Kent 

El título oficial de la duquesa es Su Alteza Real la Princesa Eduardo Jorge Nicolás Pablo Patricio, Duquesa de Kent, Condesa de St. Andrews, Baronesa Downpatrick, Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana. Honores 
  GCVO: Dama gran cruz de la Real Orden Victoriana, 9 de junio de 1977.  Real Orden de la Familia Real de Isabel II, 1961.
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata de Isabel II, 6 de febrero de 1977.  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Oro de Isabel II, 6 de febrero de 2002.  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Diamante de Isabel II, 6 de febrero de 2012.  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Platino de Isabel II, 6 de febrero de 2022.''

Nombramientos militares honoríficos 
 Mayor General Honorario, Ejército Británico.
 Coronel en Jefe Adjunto, Cuerpo de Ayudante General.
 Coronel en Jefe Adjunto, Guardia de Dragones Reales.
 Coronel en Jefe Adjunto, Cuerpo de Logística Real.

Armas

Ancestros

Referencias 

Casa de Windsor
Conversos al catolicismo desde el anglicanismo
Católicos del Reino Unido
Damas grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Duquesas británicas por matrimonio
Princesas británicas por casamiento